Kleparz peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Kleparz, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kleparz, un quartier de la ville de Cracovie.